Křížová může znamenat:

příjmení
viz Kříž (příjmení)

místní název
 Křížová (předměstí Brna) – bývalé katastrální území v Brně
 Křížová (ulice v Brně) – ulice v Brně
 Křížová (Hošťálkovy) – část obce Hošťálkovy v okrese Bruntál
 Křížová studánka (Zahrádka) – studánka u zaniklé obce Zahrádka v okrese Havlíčkův Brod
 Křížová – v letech 1949–1993 název obce Krucemburk v okrese Havlíčkův Brod

jiné významy
 Křížová cesta
 Křížová hora
 Křížová chodba
 Křížová klenba
 Křížová kost
 Křížová šifra
 Křížové výpravy